Виктор Гребенников:
 Гребенников, Виктор Александрович (род. 1986) — украинский спортсмен (академическая гребля).
 Гребенников, Виктор Степанович (1927—2001) — российский энтомолог и апиолог, художник-анималист.